Copa Cámara de Diputados Argentina - mecz towarzyski o puchar Camara de Diputados odbył się w 1929 roku, ku czci ofiar trzęsienia ziemi w Argentynie. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Argentyny i Urugwaju. W tym samym dniu odbył się mecz o puchar Centro Automovilístico Uruguayo, tyle, że w Urugwaju.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Camara de Diputados Argentina 1929 został zespół Argentyny, jednak trofeum zostało wręczone zespołowi Urugwaju w podzięce za rozegranie meczu.

Linki zewnętrzne 
 Wzmianka o meczu na stronie Asociación del Fútbol Argentino
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1929 w Ameryce Południowej
1929 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Argentynie